Il toponimo Heleșteni può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Heleșteni, comune del distretto di Nisporeni

Romania
Heleșteni, comune del distretto di Iași